Mature – album di Ruger Hauer del 2016
 Mature – personaggio della serie di videogiochi The King of Fighters
 Mature – classificazione di videogiochi del ESRB
 Victor Mature – attore statunitense